Korytnica (gemeente)
 Korytnica (powiat Węgrowski)
 Korytnica (powiat Garwoliński)
 Korytnica (Groot-Polen)
 Korytnica (Łódź)

Zie ook:
 Nowa Korytnica
 Stara Korytnica